Adachi puede referirse a:

 Rokuro Adachi, botánico japonés cuya abreviatura científica es Adachi.
 Adachi (Tokio), un barrio especial de Tokio, Japón.
 Adachi (Fukushima), un pueblo en el Distrito de Adachi (Fukushima), en la Prefectura de Fukushima, Japón.
 Clan Adachi, una familia de samuráis.
 Mitsuru Adachi, un mangaka japonés.